Iancu ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Iancu (* 1994), rumänischer Fußballspieler
 Marcel Iancu, Geburtsname von Marcel Janco (1895–1984), rumänisch-israelischer Künstler, Schriftsteller und Architekt

Siehe auch:
 Piața Avram Iancu